Młyńsko ist ein polnischer Ortsname:

 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Młyńsko (Szczytno), Weiler im Powiat Szczycieński
 Woiwodschaft Großpolen:
 Młyńsko (Wolsztyn), Ort im Powiat Wolsztyński
 Woiwodschaft Niederschlesien:
 Młyńsko (Gryfów Śląski), Ort im Powiat Lwówecki, bis 1945: Mühlenseiffen, Kreis Löwenberg, Schlesien
 Woiwodschaft Pommern:
 Młyńsko (Kartuzy), Ort im Powiat Kartuski
 Woiwodschaft Schlesien:
 Młyńsko (Gorzyce), Ort im Powiat Wodzisławski